Служевец () — топоним в Варшаве (Польша).

 Служевец — бывшая деревня, ныне микрорайон в районе Мокотув.
 Служевец — станция метро Варшавского метрополитена. 
 Служевец — главный польский ипподром.